Этьен II:
 Этьен II де Блуа () (1045—1102) — граф Бри, граф Шартра, граф Блуа, граф Шампани.
 Этьен II де Пентьевр (ум. 1164) — граф де Пентьевр.
 Этьен II де Труа (ум. ок. 1048) — граф Труа, Мо и Бри.